Лио́нская буты́лка (, дословно лионский горшок) — традиционный сосуд для подачи вина в Лионе и окрестностях объёмом 0,46 литра. В наше время используется в лионских кабачках-бушонах ().

История 
Первоначально, в 1554 году, объём бутылки, точнее, горшка составлял 2,08 литра. К концу XVIII века объём старой бутылки был равен 1,04 литра, а объём современной бутылки (на тот момент) — 1,13 литра.

Согласно закону 1843 года установился объём бутылки в 0,46 литра дно делают очень толстым, отчего бутылки получили название толстозадые ().

Желание возврата к продаже вина в старых, «больших» бутылках породило движение ворасов и даже косвенно привело к лионским восстаниям 1848 и 1849 годов.

Характеристики современной лионской бутылки 
Высота: 290 мм;

диаметр бутылки: 74 мм;

внешний диаметр горлышка: 30 мм;

внутренний диаметр горлышка: 17,8 мм;

толщина дна: 45 мм;

вес: 1,05 кг.

Примечания 

Посуда
Бутылки
История Лиона